

Persone 
 Boschetti – antica e nobile famiglia emiliana esistente sin dal XII secolo
 Albertino V Boschetti, conte di San Cesario (1450 circa-1506) – condottiero italiano
 Amina Boschetti, propr. Giacomina Boschetti (1836-1881) – ballerina italiana
 Bruno Boschetti (1947) – attore italiano
 Enrica Margherita Boschetti (1934) – medico e ricercatrice italiana
 Enzo Boschetti (1929-1993) – presbitero italiano
 Erasmo Boschetti (1870-1916) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Giacomo Boschetti, o Boschetto (1471-1509 circa) – militare italiano
 Gionata Boschetti (1992) – conosciuto come Sfera Ebbasta, rapper italiano
 Giovanni Boschetto Boschetti o Boschetto da Viterbo (1570 circa-1622) – presbitero, musicista e compositore italiano
 Isabella Boschetti (1502-...) – nobildonna, amante del duca Federico II Gonzaga
 Lorenzo Boschetti (...–...) – architetto italiano, attivo a Venezia nel XVIII secolo
 Luigi Boschetti (1775-1855) – avvocato e storico della matematica italiano
 Vittorio Boschetti (1871-1933) – organista e compositore di origine italiana
 Maria Boschetti Alberti (1884-1951) – insegnante e pedagogista svizzera-italiana
 Mattia Boschetti (1973) – conduttore televisivo e scenografo italiano
 Ryan Boschetti (1981) – giocatore statunitense di football americano

Altro 
 17056 Boschetti – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1999
 Palazzo Boschetti – palazzo storico di Schio, provincia di Vicenza

Pagine correlate 
 Albertino Boschetti
 Boschetto